Ludovic Obraniak – piłkarz
 Walenty Obraniak – działacz ludowy